Biblis (ou ici, par homophonie,  byblis) est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Astronomie 
 (199) Byblis, un astéroïde découvert en 1879.

Biologie 
 Adicella byblis, est une espèce d'insecte.
 Biblis, est un genre monotypique de papillons de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Biblidinae dans lequel on range entre autres :
 le Biblis hyperia.
 Byblidaceae, famille de plantes, dont la :
 Byblis, genre de plantes dicotylédones qui comprend entre autres les espèces suivantes :
 Byblis aquatica 
 Byblis filifolia 
 Byblis gigantea 
 Byblis liniflora 
 Byblis rorida

Géographie 
 Biblis, est une ville de la Hesse, en Allemagne où se trouve :
 la centrale nucléaire de Biblis.
 Biblis Tholus, est un volcan situé sur la planète Mars.

Mythologie 
 Byblis est une nymphe de la mythologie grecque.

Titres et marques 
 Byblis, est une revue d'art française des années 1920.
 Biblis est une collection éditoriale du CNRS créée en 2011 regroupant des éditions « de poche » dans les domaines histoire, sciences, philosophie, société, économie, spiritualité & religions.